Питер Крайфт (; фамилия иногда передается также как Крифт, Крайфт; род. 1937) — американский философ и теолог, профессор философии в Бостонском колледже и . Регулярно публикуется в различных христианских изданиях, автор 67 книг на разные темы.

Биография 
Питер Крайфт учился в , Фордхемском университете и Йельском университете. В Кальвин-колледже Крайфта, который всерьёз принимал свою веру, часто посещала мысль стать служителем церкви, но затем, когда он увлекся английским языком и философией, он изменил свои намерения. Писатель получил несколько наград за труды по философии. С 1965 года преподаёт в Бостонском колледже. Крайфт с рождения принадлежал к Датской кальвинистской церкви, но в зрелом возрасте перешёл в католичество. Это отразилось на его работах, которые в основном посвящены христианской апологетике с католических позиций. К принятию католичества Крайфта подтолкнуло чтение Иоанна Креста, собственные размышления, любовь к средневековым вещам (таким как григорианское пение, готическая архитектура, философия томизма), историческая природа Церкви (Крайфту представлялось, что если у Церкви нет божественного вдохновения, непогрешимости, божественного авторитета, то его так же не может быть и у Нового Завета, так как Церковь написала Новый Завет). Спор между католической церковью и протестантской Крайфт представлял с технической точки зрения как спор между «реалистами» (Фома Аквинский) и «номиналистами» (Лютер, Оккам).

Научные труды 

 
  (1982) — A Dialog with John F. Kennedy, C. S. Lewis, and Aldous Huxley
 The Unaborted Socrates (1983) — Socratic dialogue on abortion
 The Best Things in Life: (1984) — Twelve Socratic dialogues on modern life
 Yes or No? (1984) — Straight Answers to Tough Questions about Christianity Making Sense Out of Suffering (1986)
 Fundamentals of the Faith, Essays in Christian Apologetics (1988)
 Heaven, the Heart's Deepest Longing (1989)
 Everything You Ever Wanted To Know About Heaven... But Never Dreamed of Asking (1990)
 Making Choices: Practical Wisdom for Everyday Moral Decisions (1990)
 Summa of the Summa (1990) — Summa Theologica edited and explained for beginners
 Three Philosophies of Life (1990) — Ecclesiastes (life as vanity), Job (life as suffering), Song of Songs (life as love)
 Prayer: The Great Conversation (1991) — Straight answers to tough questions
 Back to Virtue (1992) — Reprint of For Heaven's Sake: The Rewards of the Virtuous Life (1986)
 Shorter Summa (1993) — Shorter version of Kreeft's Summa of the Summa Christianity for Modern Pagans: Pascal's Pensees (1993)
 Your Questions, God's Answers (1994) — Solid responses for Catholic teens
 Handbook of Christian Apologetics (with Ronald K. Tacelli) (1994)
 C. S. Lewis for the Third Millennium (1994) — Six essays on Lewis' Abolition of Man Shadow-Lands of C.S. Lewis: The Man Behind the Movie (1994)
 Handbook of Christian Apologetics (Pocket Version) (1994)
 The Angel and the Ants: Bringing Heaven Closer to Your Daily Life (1994)
 Talking to Your Children About Being Catholic (1995) — A treasure trove of ideas
 Angels (and Demons): What Do We Really Know About Them? (1995)
 Ecumenical Jihad: Ecumenism and the Culture Wars (1996)
 The Journey A Spiritual Roadmap For Modern Pilgrims (1996)
 The Snakebite Letters Devious Secrets for Subverting Society (1998)
 Refutation of Moral Relativism — Dialogues between a relativist and absolutist (1999)
 Prayer for Beginners (2000)
 Catholic Christianity (2001)
 Socrates Meets Jesus (1987/2002)— Socratic dialogue with students of Harvard University's Divinity School
 How to Win the Culture War: A Christian Battle Plan for a Society in Crisis (2002)
 Celebrating Middle Earth: Lord of the Rings (2002) — On western civilization
 Three Approaches to Abortion (2002)
 Philosophy 101 by Socrates (2002) — An introduction to philosophy via Plato's Apology
 Socrates Meets Machiavelli (2003) — Socratic dialogue between Socrates and Machiavelli
 Socrates Meets Marx (2003) — Socratic dialogue between Socrates and Karl Marx
 The God Who Loves You (2004)
 Socratic Logic (2005) — A textbook on classical logic
 You Can Understand the Bible (2005) — a combination of his previous books You Can Understand the Old Testament: A Book-by-Book Guide for Catholics (1990) and Reading and Praying the New Testament: A Book-by-Book Guide for Catholics (1992)
 Socrates Meets Sartre: Father Of Philosophy Meets The Founder of Existentialism (2005) — Socrates and Jean-Paul Sartre
 The Philosophy of Tolkien: The Worldview Behind "The Lord of the Rings" (2005)
 The Sea Within (2006) Socrates Meets Descartes (2007) — The Father of Philosophy Analyzes the Father of Modern Philosophy's Discourse on Method The Philosophy of Jesus (2007) — On the wisdom of Jesus
 Pocket Guide to the Meaning of Life (2007)
 Before I Go (2007) — Letters to Children About What Really Matters
 I Surf Therefore I Am (2008) — An exploration of Surfing
 Because God Is Real: Sixteen Questions, One Answer (2008)
 Jesus-Shock (2008)
 Socrates Meets Kant (2009) — The Father of Philosophy Meets His Most Influential Modern Child
 If Einstein Had Been a Surfer (2009) — A Philosophy of Surfing
 Between Allah & Jesus: what Christians Can Learn from Muslims (2010)
 Socrates Meets Hume (2010) — The Father of Philosophy Meets the Father of Modern Skepticism
 An Ocean Full of Angels (2011)
 Summa Philosophica (2012) — 110 Key Questions in Philosophy
 Jacob's Ladder (2013) — Ten Steps to Truth
 Charisms: Visions, Tongues, Healing, etc. (feat. Dave Nevins) (2013) — catalysts to "two-way" interactive prayer
 Socrates Meets Kierkegaard (2014) — Questions the founder of Christian existentialism
 Practical Theology (2014) — Spiritual Direction from Aquinas
 Letters to an Atheist (2014) — Wrestling with Faith
 The Philosopher's Bench (2015)(DVD) — Catholic philosophers Peter Kreeft and Thomas Howard bring philosophy to the 'man in the street'
 I Burned for Your Peace: Augustine's Confessions Unpacked (2016) — Snippets and commentary from one of the most beloved books in the world
 How to Be Holy (2016) — First Steps in Becoming a Saint
 Catholics and Protestants (2017) — What Can We Learn from Each Other?
 Between One Faith and Another (2017) — Engaging Conversations on the World's Great Religions
 Forty Reasons I am a Catholic (2018)
 Doors in the Walls of the World (2018) — Signs of Transcendence in the Human Story
 The Platonic Tradition (2018) 8 lectures "for beginners" on the essence of the Platonic tradition throughout philosophical history
 Socrates' Children'', 4 vols. (2019) — The 100 Greatest Philosophers

Переводы на русский язык 

 Крифт П., Тачелли Р. К. Справочник по христианской апологетике. — Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2011. — 360 с. ISBN978-966-491-201-0

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт профессора
 Переводы некоторых статей Питера Крайфта

Преподаватели Бостонского колледжа
Выпускники Университета Кальвина